Maraú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maraú (ort), Bahia, 
 Maraú (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar